Мерен (Альтенкірхен) ()
 Мерен (Айфель) ()
 Мерен (Вестервальд) ()
 Мерен () — комуна кантона Женева у Швейцарії.